go – starochińska gra planszowa
 gō – japońska jednostka objętości
 Go – język programowania
  – operator telekomunikacyjny na Malcie
 Go – film amerykański z 1999 roku
 Go – film japoński z 2001 roku
 Go – film indyjski z 2007 roku
 Go – album Jónsiego
 Akronimy
 GO – tlenek grafenu
 GO – głębia ostrości w optyce i fotografii
 GO – grupa operacyjna
 GO – zespół muzyczny Grupa Operacyjna